Waldstein-Wartenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Philibert von Waldstein-Wartenberg (1731–1775), Adliger
 Ferdinand Ernst von Waldstein-Wartenberg (1762–1823), Generalleutnant der britischen Armee, Komtur des Deutschen Ordens
 Franz Adam von Waldstein-Wartenberg (1759–1823), österreichischer Botaniker
 Georg Waldstein-Wartenberg (* 1942), österreichischer Wirtschaftsjournalist und Publizist
 Johann Friedrich von Waldstein-Wartenberg (1756–1812), österreichischer Geistlicher, Bischof von Seckau